Unfrieden steht für Konflikte in Skandinavien im 18. Jh.:

Kleiner Unfrieden
Großer Unfrieden